Никола́й Никола́евич Ивано́в (6 ноября 1884, Гатчина, Санкт-Петербургская губерния — 3 декабря 1940, Ленинград) — советский биохимик растений.

Биография 
Родился в семье служащего почтово-телеграфной конторы. В 1905 году окончил среднюю школу, а в 1909 году окончил Императорский Санкт-Петербургский университет (естественное отделение физико-математического факультета). Николай Иванов являлся учеником В. И. Палладина и остался там же, где до 1929 года работал на кафедре физиологии растений. В 1912 году Николай Николаевич проходил практику в Цюрихе, где четыре месяца практиковался у Ф. Шульца, а в 1914 году практиковался в Берлинском институте биохимии. С 1929 года занимал должность профессора кафедры микробиологии ЛГУ.

Скончался Николай Иванов 3 декабря 1940 года в Ленинграде. Похоронен там же.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены изучению физиологии и биохимии низших организмов и биохимическому изучению культурных растений. Николай Иванов — автор 150 научных работ.
 Организовал биохимический раздел в ВИРе.
 Собрал очень большой материал по биохимии культурных растений.
 Работал в области биохимии микроорганизмов.
 Автор работ по обмену мочевины у грибов и бактерий.
 Занимался изысканием новых растительных источников витаминов.

Литература 
 1935 — Биохимическая характеристика ячменей СССР.
 1936-48 — Биохимия культурных растений (7 томов).
 1984 — Биологи. Биографический справочник

Примечания

Ссылки 
 Биография Николая Иванова на официальном сайте ВИРа.
 Николай Иванов на сайте Энциклопедии и словари.

Похороненные в Санкт-Петербурге
Преподаватели физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Биохимики СССР
Биохимики Российской империи